Blastomyces — рід грибів родини Ajellomycetaceae. Назва вперше опублікована 1898 року.

Класифікація 
До роду Blastomyces відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Gilchrist, C; Stokes, WR. 1898. A CASE OF PSEUDO-LUPUS VULGARIS CAUSED BY A BLASTOMYCES. Journal of Experimental Medicine. 3:53-78 - P.76

Роди грибів